Adrar ( „Berg“) steht für:
 Adrar (Stadt), Stadt in Algerien
 Adrar (Provinz), Provinz in Algerien
 Adrar (Region), Region in Mauretanien
 das Adrar-Plateau in dieser Region
 Adrar des Ifoghas, auch Adrar des Iforas, ein Gebirgsmassiv überwiegend im Nordosten von Mali